Bissighin peut désigner :
 Bissighin, la commune située dans le département de Kogho au Burkina Faso
 Bissighin, la commune située dans le département de Ouagadougou au Burkina Faso
 Bissighin, la commune située dans le département d'Ourgou-Manéga au Burkina Faso

Homonymie de localités